Niemcy:
 Selbitz – dzielnica Kemberga
 Selbitz – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Hof
 Selbitz – rzeka, dopływ Soławy